Юзе́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний захід від Парижа, 50 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 407,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Юзест на сайті французького Національного інституту географії 
 Юзест на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юзест на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юзест на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юзест на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда